Лоды́гин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Лодыгин, Александр Николаевич (1847—1923) — российский электротехник.
 Лодыгин, Дмитрий Михайлович — писатель XVIII в. и изобретатель машины для гонки благовонных масел, коллежский советник.
 Лодыгин, Сергей Петрович (1892—1948) — русский художник, график. Дальний родственник А. Н. Лодыгина.
 Лодыгин, Юрий Владимирович (род. 1990) — российско-греческий вратарь.

Другое 
 Лодыгин — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Ладыгин
 Лодыгино

Примечания